Басемат, также пишется Васемат (, Basmat, Bāśəmáṯ, «Сладкий запах»,  «Сладкая улыбка») — персонаж в Книге Бытия. Она была дочерью Измаила (или, как показывает Бытиё, Элона хиттийца), племянницей Исаака и третьей женой Исава. Прежде чем Исав женился на своей третьей жене, он назвал одну из своих ханаанских жён в честь Васемаф, вероятно, потому что он знал о ней, так как они были двоюродными братом и сестрой. Жена, которую Исав назвал Басемаф, была  хиттиянка, его первой женой. Итак, после того, как Исав женился на своей третьей жене, он изменил измаилитское имя Басемаф на Махалаф. Исав стремился к этому союзу с неханаанеем, пытаясь примирить свои отношения со своими родителями, а именно со своим отцом Исааком, чьего благословения он искал. Однако нет никаких записей об одобрении его родителями союза Исава и Басемата (Махалат). Она родила Исаву сына Рагуила.

В Библии 1. Царств 4:15 Басемаф — дочь царя Соломона.

Примечания 

Персонажи Книги Бытия
Женщины Ветхого Завета